Ла-Уньон или Ла-Унион (, букв. «союз») — ряд топонимов в испаноязычных странах:

 Ла-Уньон — муниципалитет в Испании.
 Ла-Уньон — департамент в Сальвадоре.
 Ла-Уньон — город в Сальвадоре, административный центр одноимённого департамента.
 Ла-Уньон — посёлок в Мексике, штат Кинтана-Роо, муниципалитет Отон-Бланко.
 Ла-Уньон — посёлок в Мексике, штат Чьяпас, муниципалитет Виштла.
 Ла-Уньон — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Антьокия.
 Ла-Уньон — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Валье-дель-Каука.
 Ла-Уньон — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Сукре.
 Ла-Уньон-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

 Ла-Унион — провинция на Филиппинах.